CMR (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
CMR (conventie goederenvervoer), een overeenkomst in het internationaal goederenvervoer
Kameroen (FIFA-landencode: CMR)
Clear Motion Rate, een technologie voor LCD schermen van Samsung, voor een betere weergave van snelbewegende beelden
CMR-stoffen, een categorie stoffen met carcinogene, mutagene of reprotoxische eigenschappen, die wordt onderscheiden in regelgeving over chemische stoffen zoals REACH